Еванстон има више значења:
 Еванстон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Еванстон (Вајоминг), град је у америчкој савезној држави Вајоминг